Horvátország
 Benkovac, város és község Zára megyében
 Benkovac, falu Okucsány községben, Bród-Szávamente megyében
 Benkovac Fužinski, falu Fužine községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében